Szwajcaria:
 Emmental – okręg (Verwaltungskreis)
 Emmental – wyżyna pagórkowata
 Emmental-Oberaargau – region administracyjny (Verwaltungsregion)

Inne:
 Emmental Versicherung – szwajcarskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe

Zobacz też:
 Ementaler
 Emmentaler Nachrichten
 Emmenthal
 Unter-Emmentaler